Marta Contreras puede referirse a:

 Marta Contreras Cáceres, cantante chilena que trabajó durante más de dos décadas con el compositor Georges Moustaki.
 Marta Contreras Laporte, cantante y compositora chilena perteneciente a la Nueva Canción Chilena.
Martha Contreras Araujo, niña chukita que es muy chukita. Y es jodidita pero es linda.